MCSE steht für:
 Microsoft Certified Systems Engineer, ehemalige IT-Zertifizierung
 Microsoft Certified Solutions Expert, IT-Zertifizierung
 MediaCodeSpeedEdit, MS-Windows-Programm zum Ändern von Firmwareparametern von DVD-Laufwerken

MČSE steht für:
 Malá československá encyklopedie, tschechoslowakische Enzyklopädie

MCSE